Zawody surfingowe mężczyzn w klasie techno 293 podczas III Plażowych Igrzysk Azjatyckich w Haiyan odbył się w dniach od 17 do 21 czerwca 2012 roku. Rozegrano 11 wyścigów, gdzie każdorazowo zwycięzca otrzymywał jeden punkt, drugi zawodnik - dwa punkty itd. Jeżeli zawodnik nie ukończył wyścigu, nie wystartował lub nie pojawił się na miejscu zawodów otrzymywał za wyścig 14 punktów. Końcową liczbę punktów ustalano po odrzuceniu najsłabszego wyniku. Złoto wywalczył reprezentant gospodarzy Wei Bipeng.

Wyniki

Bibliografia 
 

Żeglarstwo na Plażowych Igrzyskach Azjatyckich 2012